Илија Рајачић може се односити на:

 Илију Рајачића, световно име српског патријарха Јосифа Рајачића,
 Илију Рајачића, југословенског политичара.